Ференц Кочиш ():
 Ференц Кочиш (1904 — 1962) — угорський футболіст, захисник.
 Ференц Кочиш (1953) — угорський борець, олімпійський чемпіон.